SYNE2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 14-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 6 885 амінокислот, а молекулярна маса — 796 442.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як ацетилювання, альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з молекулою актину. 
Локалізований у клітинній мембрані, цитоплазмі, цитоскелеті, ядрі, мембрані, мітохондрії, клітинних контактах, саркоплазматичному ретикулумі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 14

Некатегоризовані білки